Демиховский — фамилия. Известные носители:

 Демиховский, Давид Вениаминович (1899—1938) — советский партийный и хозяйственный деятель.
 Демиховский, Ефим Ильич (1901—1905) — советский учёный в области микробиологии.